Бенемерито де лас Америкас има више значења:

 Општина Бенемерито де лас Америкас (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бенемерито де лас Америкас (Бенемерито де лас Америкас, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику